Тузик има више значења:

 Тузик (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Тузик (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику